Айсель Мамедова (; также просто Айсель (AISEL); ) — азербайджанская певица джаза и композитор.

Биография 
Айсель Мамедова родилась 3 июля 1989 года в Баку в музыкальной семье. В 1995—2006 годах посещала музыкальную школу имени Бюльбюля, в 2010 году окончила Азербайджанскую музыкальную академию.

Исполняет музыку в жанрах джаз и соул. Принимала участие в таких музыкальных мероприятиях, как Каспийский фестиваль джаза и блюза (2002), Бакинский джазовый фестиваль (2005, 2006), фестиваль импровизационной музыки «МузЭнерго» (2007), джазовый фестиваль в Монтрё (2009) и Кавказский джаз-фестиваль (2012).

8 ноября 2017 года было объявлено, что Айсель будет представлять Азербайджан на конкурсе песни «Евровидение-2018» в Лиссабоне.

4 марта 2018 года Айсель Мамедова представила песню «X My Heart» для конкурса "Евровидение-2018. Песня была написана греческим композитором и продюсером Димитрисом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьюрман и записана в Лондоне.

Пробиться в финал «Евровидения» Мамедовой не удалось.

Примечания 

Выпускники Бакинской консерватории
Поп-вокалисты Азербайджана
Джазовые певцы и певицы
Певцы и певицы в жанре соул
Участники «Евровидения-2018»
Представители Азербайджана на «Евровидении»